Autostrada A29 (Holandia)
 Autostrada A29 (Niemcy)
 Autostrada A29 (Portugalia)
 Autostrada A29 (Włochy)